Open de Nice Côte d’Azur 2015 — 30-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Ницца и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 17 по 23 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Эрнест Гулбис
 в парном разряде —  Мартин Клижан и  Филипп Освальд

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании должен был стать Жиль Симон (тогдашняя 12-я ракетка мира), но незадолго до начала турнира был вынужден сняться с него. В его отсутствие главным фаворитом стал второй номер посева Джон Изнер (17-й в мире). Американец в итоге дошёл до полуфинала. где уступил Доминику Тиму. Ранее в четвертьфинале Тим смог также выбить с турнира третьего номера посева Эрнеста Гулбиса, который защищал свой прошлогодний титул. В финале австриец сразился с аргентинцем Леонардо Майером, который был посеян под номером 4 и в напряженной борьбе смог завоевать свой дебютный титул на турнирах ассоциации.

Парный титул достался несеянному альянсу Майкл Винус и Мате Павич, который в финальном матче обыграл первую команду посева: Жан-Жюльена Ройера и Хорию Текэу. прошлогодние чемпионы Мартин Клижан и Филипп Освальд не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Леонардо Майера со счётом 6-7(8), 7-5, 7-6(2).
 Тим выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Майер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Майкл Винус /  Мате Павич обыграли  Жан-Жюльена Ройера /  Хорию Текэу со счётом 7-6(4), 2-6, [10-8].
 Винус и Павич выигрывают свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open de Nice Côte d’Azur

 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт   

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2015 году
Май 2015 года
2015